Византийската офицерска фамилия Ватаци или Ватахи (, Vatatzes, Batatzes, Vataches) дава през 13 век три императора първо в Никея, след това в Константинопол.

Известни от фамилията:
 Теодор Ватаци, жени се за Евдокия Комнина (* 1119), военачалник, „Севастохипертат“, управител на Киликия
 Йоан III, император на Никейската империя (1222-1254)
 Теодор II (1254-1258)
 Йоан IV (1258-1261)

Понеже Теодор II (също) носи името на майка си Ласкарис, по-младите генерации на Ватаците се водят под името Ласкарис.

Родословно дърво 
 Василий Ватаци, дук на тема Тракезион, X ок. 1193, пълководец
 Исак Дука Ватаци, † 1261
 Йоан Ватаци, * 1215, † млад; ∞ Евдокия Ангелина
 Теодора Дукина Ватацина, * 1240, † 1303; ∞ 1253 Михаил VIII, император 1259-1282 (Палеолози)
 Мария Ватах; ∞ Михаил Дука Глава Тарханиот, военен управител на Тракия
 Дъщеря; ∞ Константин Стратегопул
 Син
 дъщеря; ∞ Алексий Раул († 1258)
 Йоан III Дука Ватаци, * 1192, † 1254, император 1222-1254, ∞ I Ирина Дукина Комнина Ласкарина, * 1192, † 1254, дъщеря на император Теодор I Комнин Ласкарис и Анна Комнина Ангелина; ∞ II 1244 Констанца (Анна), * 1233/34, † април 1308 (или 1313) като монахиня във Валенция, дъщеря на император Фридрих II и Бланка Ланчия Младата
 Теодор II Дука Ласкарис, * началото на 1222, † август 1258 като монах, император 1254-1258; ∞ пролетта на 1235 Елена Асенина, * 1224, † пр. 1254, дъщеря на българския цар Иван Асен II – Наследници виж Ласкариди

Вижте също 
 Дука
 Ласкариди
 Палеолози

Източници 
 The Batatzes family, 2002

 
Византийски фамилии
История на Тракия